Huit navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Royal George en l'honneur de différents membres de la Maison de Hanovre. Un neuvième est rebaptisé avant son lancement :

 HMS Royal George, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons lancé en 1675 sous le nom de HMS Royal James. Il est renommé  en 1691, HMS Royal George en 1714 puis à nouveau HMS Victory en 1715.
 HMS Royal George, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons lancé en 1673 sous le nom de . Il est renommé  en 1693, HMS Royal George en 1715 et  en 1756.
 , un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons lancé en 1756. Il sert pendant la guerre de Sept Ans et la guerre d'indépendance des États-Unis et coule à Spithead en 1782.
 , un sloop de 20 canons en service sur les lacs canadiens en 1776.
 , un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons lancé en 1788 et démantelé en 1822.
 , un sloop de 20 canons lancé en 1809. Il sert sur les lacs canadiens pendant la guerre anglo-américaine de 1812, renommé  en 1814 il est vendu en 1837.
 HMY Royal George, un yacht lancé en 1817 démantelé en 1905.
 , un vaisseau de ligne de premier rang de 120 canons lancé en 1827, doté d'une propulsion a hélice en 1853 il est vendu en 1875.
 HMS Royal George devait être un cuirassé, mais il est renommé  avant son lancement en 1911.

Royal George